Nehoda ist der Familienname folgender Personen:
 Michal Nehoda (* 1976), tschechischer Fußballspieler
 Zdeněk Nehoda (* 1952), tschechoslowakischer Fußballspieler und Spielerberater